Municipio de Silver puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Silver (condado de Cherokee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cherokee.
 Municipio de Silver (condado de Carlton, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Carlton.